ISO 3166-2:AR är en ISO-standard som definierar geokoder. Den är en delmängd av ISO 3166-2 och gäller i Argentina. Koden är tvådelad och består av ISO 3166-1-koden för Argentina (AR), samt en tvåställig underkod för varje provins.

Kodlista

Se även
 ISO 3166-2
 ISO 3166-1

Referenser

Externa länkar 
 Argentinas provinser, Statoids.com

 
ISO 3166